Geber  kan syfta på:

 Geber (småort) –  en småort i stadsdelen Orhem i Söderort inom Stockholms kommun
 Geber (~721–776), en arabisk kemist (alkemist), astrolog, filosof, läkare, och farmakolog
 Geber (namn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Hugo Gebers förlag – ett svenskt bokförlag
Villa Geber – en fastighet i Diplomatstaden, Stockholm
Gebers konvalescenthem – ett tidigare behandlingshem för konvalescens och rekreation vid sjön Drevviken i stadsdelen Orhem i södra Stockholm